Lubuk Sepang (Pendopo), een plaats in Indonesië
Lubuk Sepang (Pulau Pinang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing